Бенфіка Б () — португальський футбольний клуб з міста Лісабон, фарм-клуб «Бенфіки», заснований 1999 року. Найвищий результат — 4-те місце у Сегунді сезону 2016/17.

Як резервна команда, клуб не може виступати в тому ж підрозділі, що і їх основна команда, і, таким чином, не мають права вийти у вищий дивізіон Португалії. Крім того, вони не можуть брати участь у інших національних турнірах, Кубку Португалії та Кубку Ліги. Окрім того у заявці команди має бути принаймні десять гравців, що перебували в академії «Бенфіки» принаймні три сезони у віці від 15 до 21 року.

Історія 
Заснований 1999 року як фарм-клуб «Бенфіки» і став виступати у третьому за рівнем дивізіоні Португалії. У 2002 році клуб вилетів до четвертого дивізіону, де провів три роки. Зайнявши перше місце у сезоні 2004/05 клуб повернувся до третього дивізіону, де провів ще один сезон 2005/06, після чого був виключений з структури чемпіонатів Португалії. Причиною цього стало те, що з 2007 року став розігруватись окремий чемпіонат Португалії серед резервних команд і резервні команди втратили право брати участь у чемпіонаті.

2011 року турнір резервних команд було скасовано і в кінці сезону 2011/12 сім клубів вищого дивізіону Португалії, серед яких і «Бенфіка», виявили бажання включити свої резервні команди до Сегунди, другого за рівнем дивізіону країни. В підсумку шість команд, серед яких і «Бенфіка Б», отримали місце у Сегунді на сезон 2012/13, в результаті чого кількість команд у дивізіоні була збільшена з 16 до 22.

Статистика

Сезони

Тренери

Примітки

Посилання 
 S.L. Benfica  — офіційний сайт клубу. 

 
Футбольні клуби Португалії
Футбольні клуби, засновані 1999
Спорт у Лісабоні
Футбольні клуби, засновані 2012
Футбольні клуби, розформовані 2006
2006 у португальському спорті
Засновані в Європі 1999